

Teste di serie 

  Damir Džumhur (ultimo turno)
  Aleksandr Kudrjavcev (secondo turno)
  Evgenij Donskoj (qualificato)
  Illja Marčenko (ultimo turno)

  Aljaž Bedene (qualificato)
  Luca Vanni (qualificato)
  Peter Torebko (secondo turno)
  Yuki Bhambri (secondo turno)

Qualificati 

  Luca Vanni
  Aljaž Bedene

  Evgenij Donskoj
  Vijay Sundar Prashanth

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Aircel Chennai Open 2015
ATP World Tour 2015